Minaya kan syfta på:

 Minaya (musikgrupp) – en svensk musikgrupp

Geografi

Spanien 

 Minaya (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Minaya (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar